Main steht für:

 Main, rechter Nebenfluss des Rheins in Deutschland
 Main (Anadyr), Nebenfluss des Anadyr im Autonomen Kreis der Tschuktschen, Russland
 Main Bay, Bucht von Bird Island im Südatlantik
 Main Channel, Meerenge vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Main Crater, Gipfelkrater des Mount Erebus auf der Ross-Insel, Antarktis
 Main City, Stadt im Bundesstaat Missouri
 Main Island, Insel in der Gruppe der Willis-Inseln im Südatlantik
 Main River, Fluss in Neufundland, Kanada
 Main Settlement, Stadt im Bundesstaat New York
 Kap Main, Kap der Coulman-Insel, Antarktis
 The Main, Hauptinsel der Bermudas, siehe Grand Bermuda
 Ma'in, antikes Königreich im Jemen

Schiffe:
 Main (Schiff, 1900), Norddeutscher Lloyd
 Main (Schiff, 1927), Norddeutscher Lloyd
 Main (A 63), ehemaliger Tender der Deutschen Marine
 Main (A 515), Tender der Deutschen Marine, siehe Tender Klasse 404

Personen:
 Alan Main (* 1967), schottischer Fußballspieler
 Albert Russell Main (1919–2009), australischer Zoologe
 Anne Main (* 1957), britische Politikerin
 Barbara York Main (1929–2019), australische Arachnologin
 Corey Main (* 1995), neuseeländischer Schwimmer
 Curtis Main (* 1992), englischer Fußballspieler
 Elizabeth Main, eigentlich Elizabeth Alice Hawkins-Whitshed (1861–1934), britische Bergsteigerin und Fotografin
 Grant Main (* 1960), kanadischer Ruderer
 Ian Main (* um 1957), britischer Geophysiker
 Jack Main (* 1996), englischer Dartspieler
 James Main (1886–1909), schottischer Fußballspieler
 Laurie Main (1922–2012), australischer Schauspieler
 Lorne Main (* 1930), kanadischer Tennisspieler
 Marjorie Main (1890–1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Main (* 1943), US-amerikanische Entwicklungspsychologin
 Verner Main (1885–1965), US-amerikanischer Politiker

Weiteres:
 main(…), in der Programmierung eine Funktion für den Einsprungspunkt
 Main (Mondkrater)
 Main (Einheit), ein französisches Papiermaß
 Der Main (Hölderlin), Gedicht von Hölderlin

MAIN ist eine Kurzform für:
 Main Street Capital, US-amerikanischer Finanzdienstleister

Siehe auch:

 Main Range (Begriffsklärung)
 Maine (Begriffsklärung)
 Mayn (Weiterleitung)
 Mein (Begriffsklärung)
 Meyn (Begriffsklärung)